Evan Brophey (né le  à Kitchener, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace qui évolue au poste de centre.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2002-2003|| Colts de Barrie || LHO ||61 ||12 ||14 ||26 ||36 ||6 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
| 2003-2004|| Colts de Barrie || LHO ||67 ||14 ||11 ||25 ||63 ||12 ||4 ||3 ||7 ||4 
|-
|2004-2005|| Colts de Barrie || LHO ||10 ||3 ||7 ||10 ||13 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2004-2005|| Bulls de Belleville || LHO ||53 ||25 ||37 ||62 ||42 ||5 ||2 ||1 ||3 ||2 
|-
|2005-2006|| Bulls de Belleville || LHO ||22 ||9 ||17 ||26 ||39 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006|| Whalers de Plymouth || LHO ||40 ||10 ||25 ||35 ||42 ||13 ||4 ||7 ||11 ||18 
|-
| 2006-2007|| Whalers de Plymouth || LHO ||68 ||36 ||71 ||107 ||91 ||20 ||9 ||14 ||23 ||26
|-
| 2007-2008|| IceHogs de Rockford || LAH ||74 ||4 ||15 ||19 ||64 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 2008-2009|| IceHogs de Rockford || LAH ||79 ||16 ||23 ||39 ||65 ||4 ||1 ||0 ||1 ||0 
|-
| 2009-2010|| IceHogs de Rockford || LAH ||79 || 14 || 17 || 31 || 39 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2  
|-
| 2010-2011|| IceHogs de Rockford || LAH ||67 || 10 || 9|| 19|| 65|| -|| -|| -|| -|| -  
|-
| 2010-2011|| Blackhawks de Chicago || LNH ||1 || 0 || 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -  
|-
| 2011-2012|| Monsters du lac Érié || LAH || 72|| 18|| 21|| 29|| 58|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Avalanche du Colorado || LNH || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Pirates de Portland || LAH || 61|| 8|| 15|| 23|| 41|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2013-2014|| EC Red Bull Salzbourg || EBEL ||43 || 12||12|| 24|| 26|| 14|| 1|| 4|| 5|| 18
|-
| 2014-2015 || EHC Munich || DEL ||28 || 5|| 13|| 18||32 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Graz 99ers || EBEL ||49|| 11|| 16|| 27|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| Graz 99ers || EBEL || 54 || 13 || 28 || 41 || 44 || 5 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 2017-2018|| Graz 99ers || EBEL || 54 ||11 ||26 ||37||24||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| HC Košice || Extraliga slo. || 56 || 15 || 24 || 39 || 46 || 6 || 1 || 0 || 1 || 6 
|-
| 2019-2020|| HSC Csíkszereda || Erste Liga || 41 || 13 || 23 || 36 || 35 || 7 || 2 || 1 || 3 || 4
|-
| 2019-2020|| HSC Csíkszereda || Liga Națională || 27 || 23 || 22 || 45 || 24 || -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en décembre 1986
Naissance à Kitchener
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Pirates de Portland
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur du EHC Munich
Joueur du SC Miercurea-Ciuc
Joueur du HC Košice
Attaquant de hockey sur glace